Коды релейной защиты по ANSI — система обозначений по стандарту ANSI функций релейной защиты, которые могут выполняться конкретными электрическими аппаратами. Описание функций приведено в стандарте «ANSI /IEEE Standard C37.2 Standard for Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms, and Contact Designations». Числовое обозначение в коде указывает на общий тип защиты, буквенное обозначение уточняет особенность данной защиты.

Источники 
 IEEE Standard for Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms, and Contact Designations', IEEE Std C37.2-2008

Релейная защита
Электротехника